

Anthroponyme 
Charles peut désigner :
 Charles, un prénom masculin ; Charline par contre est féminin ;
 Charles, un patronyme, qui a donné de nombreux noms de famille dérivés ;
 Charles, un pseudonyme utilisant Charles comme prénom ; 
 Saint Charles, un hagionyme porté par plusieurs saints du christianisme ;
 Charles, nom de scène de la chanteuse Charlotte Foret (2001-).

Toponyme 

  Charles, un quartier de Providence, Rhode Island ;
 .

Titre 

 Charles s'en charge, une série télévisée américaine en 126 épisodes de 25 minutes, créée par Michael Jacobs en 1984 ;
 L'Oncle Charles, un film français réalisé par Étienne Chatiliez, sorti en 2012 ;
 Charles, une revue créée en 2012.

Autres 
 The Charles Hotel, à Munich (Allemagne)
 Loi de Charles, une des lois de la thermodynamique constituant la loi des gaz parfaits
 Groupe Charles-Martel, un groupe terroriste armé français d'extrême droite
 Le Roi de cœur, dans un jeu de cartes, est appelé Charles.

Référence

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom